Luděk Frydrych – calciatore ceco
 Michal Frydrych – calciatore ceco
 Petr Frydrych – giavellottista ceco